Le musée de l'horlogerie peut être :
 le musée de l'horlogerie de La Chaux-de-Fonds ;
 le musée de l'horlogerie de Morteau ;
 le musée de l'horlogerie de Saint-Nicolas-d'Aliermont ;
 le musée de l'horlogerie et du décolletage à Cluses.